Гюжа́н-Местра́с, Ґюжан-Местрас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8830 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 19891,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Гюжан-Местрас 

 Гюжан-Местрас на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гюжан-Местрас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда